

Юклята — присілок, Кулігинське сільське поселення, Кезький район
 Юклята — присілок, Степаньонське сільське поселення, Кезький район